Murua steht für:
 Namensvariante der Insel Woodlark, Salomonen

Murúa ist der Familienname folgender Personen:
 Ainhoa Murúa (* 1978), spanische Triathletin
 Lautaro Murúa (1925–1995), argentinischer Schauspieler und Regisseur
 Martín de Murúa (um 1525 oder 1540–um 1618), spanischer Mercedarier-Mönch, Missionar und Chronist
 Pedro Murúa (1930–2019), spanischer Hockeyspieler